Га́я Дмитриевич Гай (настоящее имя Гайк Бж(и)шкя́н(ц), ; 1887—1937) — советский военачальник армянского происхождения, участник Гражданской войны и Советско-польской войны. Расстрелян 11 декабря 1937 года в ходе репрессий в РККА. Впоследствии был посмертно оправдан.

Биография

Ранние годы 
Армянин, родился в Тебризе (Персия), в семье народного учителя.

В 1901 году переезжает в Тифлис, где учится в армянской духовной семинарии.

С 1903 года принимал участие в революционном движении. Член РСДРП с 1904 года (указывают на его вступление в Армянскую социал-демократическую (гнчакскую) партию и в отряд фидаинов).

После окончания школы инструкторов и офицеров в Тифлисе добровольно отправился на фронт. Командовал ротой армянских добровольцев в шестой дружине, воевавшей на Кавказском фронте против турок. В Первую мировую войну дослужился до чина штабс-капитана, генералом Юденичем был награждён двумя Георгиевскими крестами и одной медалью.

Карьера в РККА 
После Октябрьской революции вступил в РКП(б). Во время Гражданской войны во главе сформированных им частей вёл борьбу против Чехословацкого корпуса и оренбургских казаков генерала Дутова. В июле 1918 руководил обороной Симбирска. Несмотря на значительное преимущество в живой силе, артиллерии и выборе позиции для обороны потерпел поражение от наступающих белых частей подполковника В. О. Каппеля, взявшего город 21 июля 1918 года. Командовал следующими частями и соединениями:

 июль—ноябрь 1918: 1-я Симбирская пехотная дивизия (с ноября 1918 — 24-я Симбирская), взявшая Симбирск и в дальнейшем получившая наименование Самаро-Ульяновская «Железная» дивизия. За его подписью отправлена известная телеграмма выздоравливающему после покушения Ленину: «Взятие вашего родного города, это ответ за одну вашу рану, а за другую рану будет Самара»;
 декабрь 1918 — июнь 1919: 1-я армия в составе Восточного фронта РККА, которую принял после отбытия М. Н. Тухачевского на Южный фронт и которой командовал во время весеннего наступления белых;
 август—сентябрь 1919: 42-я стрелковая дивизия Южного фронта;
 с 25 сентября 1919 года по 3 марта 1920 года: 1-я Кавказская «дикая» кавалерийская дивизия Южного фронта.

Весной 1920 года командовал 2-м Кавказским кавалерийским корпусом Южного фронта РСФСР. Во время советско-польской войны — командующий 3-м конным корпусом на Западном фронте РСФСР. После перехода польских войск в контрнаступление в конце августа 1920 года 3-й конный корпус с частями 4-й и 15-й армии был прижат к польско-германской границе и наголову разгромлен, остатки его, вместе с 2000 пленёнными ранее поляками, перешли на немецкую территорию, где корпус был интернирован в Восточной Пруссии.

В июне 1922 года Г. Д. Гай закончил Высшие военно-академические курсы. Приказом Реввоенсовета Республики он назначается командиром 11-й кавалерийской дивизии.

В 1922 году нарком по военным делам ССР Армении. С мая 1923 по 1924 год — командир 7-й Самарской кавалерийской дивизии имени английского пролетариата, входившей в состав Западного округа. В дивизии служил Г. К. Жуков, который впоследствии с большим уважением отзывался о Гае в своих мемуарах. Именно по инициативе Гая Жуков в 1924 году поступил в Высшую кавалерийскую школу в Москве.

По приказу наркома, командующий Западным военным округом А. И. Корк поручил Гаю сформировать 3-й конный корпус.

25 мая 1925 года приказом Реввоенсовета Республики Г. Д. Гай зачисляется в Военную академию РККА.

В 1927—1929 годах — командир 3-го кавалерийского корпуса имени Белорусской ССР, в состав которого входили 7-я Самарская, 6-я Чонгарская дивизии и отдельная кавалерийская бригада.

В 1929—1933 годах — адъюнкт, затем преподаватель кафедры истории военного искусства Военной академии им. М. В. Фрунзе. В 1933—1935 годах — профессор и начальник кафедры истории войн и военного искусства в Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского.

Председатель московской районной комиссии по «чистке членов партии и кандидатов в члены партии в течение 1933 года» принятой Политбюро ЦК ВКП(б) 10 декабря 1932 г.

Опала, арест и гибель 
В июне 1935 года был снят со всех постов, уволен из РККА и исключён из ВКП(б). Арестован 3 июля 1935 года. Обвинён в «создании военно-фашистской организации в РККА». В письме, направленному наркому внутренних дел СССР Г. Ягоде из тюрьмы, Г. Гай признал, что, «будучи выпивши, в частном разговоре с беспартийным, сказал, что „надо убрать Сталина, всё равно его уберут“». Жена Гая, Наталия Яковлевна, обратилась за помощью к видному большевику Петру Кобозеву, чтобы он просил Сталина помиловать её мужа. Также в архивах содержится письмо в адрес Сталина с  прошением о помиловании от самого Г. Д. Гая. Сталин через помощника передал Кобозеву: «НКВД разберётся». 15 октября 1935 г. был приговорен ОСО при НКВД СССР по обвинению в причастности к контрреволюционной группе к 5 годам тюремного заключения. При этапировании из Москвы в Ярославский политизолятор 22 октября 1935 года бежал, выпрыгнув на ходу из вагона поезда, при падении получил травмы и спустя несколько дней был схвачен направленными на его поиски сотрудниками НКВД.

Два года находился в заключении. 11 декабря 1937 в ходе кампании массовых «чисток» в РККА был расстрелян. Посмертно реабилитирован.

Семья 

Сестра — Александра Дмитриевна.

Дважды женат:
 1-я жена — Колопотян Аро Петровна. От этого брака детей не было.
 2-я жена, с 1928 года — Клокова Наталья Яковлевна 1908 г.р.

Дочь — Тамара (1922—1976).

Награды 
 За участие в Первой мировой войне награждён двумя Георгиевскими крестами и одной медалью.
 Был дважды награждён Орденом Красного Знамени: в 1918 году — за боевые действия в районе Волги (Постановление Реввоенсовета от 8 августа 1919 года) и в 1920-м — за польскую кампанию.
Серебряная Звезда Армении
 Почётный гражданин Минска.
 В 1926 году личный состав 71-го стрелкового полка 24-й «Железной» дивизии избрал Гая почётным красноармейцем полка (утверждён приказом Реввоенсовета № 258 от 26 апреля 1926 года).

Память 

 В Ереване его именем назван проспект, а также поставлен памятник.
 Именем Гая названо село в Армавирской области Армении.
 В 1926 г. станица Николаево-Романовская была переименована в честь Гая в Гаевскую.￼
 В Железнодорожном районе города Ульяновска в 1967 году его именем названа улица, ставшая проспектом, а также в 1986 году воздвигнут памятник.
 В городе Сенгилей Ульяновской области установлен бюст Г. Д. Гая
 Имеются также улицы Гая в городах Гродно, Минск, Самара, Октябрьск, Оренбург, Ульяновск, Сенгилей, Бузулук и Старый Оскол; бульвар Гая в городе Тольятти.
 В центральной части г. Оренбурга в честь Г. Д. Гая названа улица, на которой установлен его бюст.

 В Самаре на стене особняка В. М. Сурошникова, где в 1918 году располагался штаб Самарско-Симбирской «железной» дивизии, которой командовал Гай, установлена мемориальная доска.
 В 1963 году в его честь был назван речной пассажирский теплоход проекта 305 «Комдив Гай».
 В 1967 году была выпущена почтовая марка СССР, посвященная Гаю.
 Гайк Бжишкян несколько раз упоминается в романе Хачика Даштенца «Зов пахарей», повествующем о партизанской борьбе армянских гайдуков против османских властей на рубеже XIX—XX веков.
 Также он — персонаж романа «Диктатор» (Издательский дом «Армада», 1998 год).
 Г. Д. Гай — персонаж фильмов «Подданные революции» (Свердловская киностудия, 1987) и «Умри на коне» (Арменфильм, 1979).
 Бульвар Гая (Тольятти)
 Улица Гая (Самара)
 В Москве на улице Усачева, дом 29/6 с 1927 по 1935 жил Г.Д. Гай (мемориальная доска, 1971)

Литература 
 Гай, Гая Дмитриевич // Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопедия. — М., 1983. — С. 138.
 Гай Г. Д. На Варшаву! Действия 3 конного корпуса на Западном фронте. Июль-август 1920 г. М. — Л.:, 1928.
 Гай Г. Д. В боях за Симбирск. Ульяновск, 1928.
 Гай Г. Д. В боях за Волгу. Из. сб. "Были пламенных лет", Куйбышев: Куйбышевское книжное изд., 1962.
 Гай Г. Д. Первый удар по Колчаку. Ленинград, 1926.
 
 Дунаевский А. М. По следам Гая. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1975. — 272 с.
 Лазарев С. Е. Подрезанные крылья (Неизвестное из жизни спецслужб) // Военно-исторический журнал. 2012. № 5 (625). С. 66-70.
 Лазарев С. Е. Судьба комкора Г. Д. Гая в контексте трагических событий 1930-х гг. // История в подробностях. «Большой террор». М., 2012. № 6 (24). С. 22-27.
 
Лазарев С. Е. Гай Гая Дмитриевич // Россия в Гражданской войне. 1918—1922: Энциклопедия: в 3 т. / отв. ред. А. К. Сорокин. Т. 1: А—З. М.: Политическая энциклопедия, 2020. С. 480—481. 
 
 
 Айрапетян. Г.А. Легендарный Гай. -- М.Воениздат.  1965. 176 с.
 Вестник архивов Армении, №2 (29). Номер посвящен жизни и деятельности Г.Д.Гая -- Ереван. 1971. 368 с.
Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., АПН, 1969.
Горбачёв А.Н. 24-я мотострелковая Самаро-Ульяновская, Бердичевская Железная ордена Октябрьской Революции, трижды Краснознамённая, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия: Библиография. М., 2018
Песокв О., Низковская Н. Ададурова Л. Память, высеченная в камне: Мемориальные доски Москвы. М., МР, 1978

Примечания

Ссылки 
 Гая Дмитриевич Гай, «Железный» комдив

Революционеры Армении
Члены РСДРП
Военнослужащие Армянского корпуса
Награждённые Георгиевской медалью
Царские офицеры на службе в РККА
Участники Гражданской войны в России (красные)
Члены КПСС
Политики Армении
Персоналии:Минск
Заключённые в Ярославле
Казнённые революционеры
Военачальники, репрессированные в СССР
Расстрелянные и похороненные на полигоне Коммунарка
Мемуаристы СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Совершившие побег во время конвоирования или этапирования
Командиры Железной дивизии
Казнённые в 1937 году
Участники Первой мировой войны (Россия)